Городско́е поселе́ние Краса́вино — городское поселение в составе Великоустюгского района Вологодской области.
Центр — город Красавино.

Население по данным переписи 2010 года — 7479 человек, оценка на 1 января 2012 года — 7238 человек.

Включено в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в категорию муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций).

На территории городского поселения Красавино находятся средние общеобразовательные школы № 15 и № 17, 4 детских сада, дом детского творчества, ДЮСШ, районная больница № 1, аптечный киоск, дом культуры и спорта, библиотеки взрослая, детская и научно-техническая при ОАО «Красавинский льнокомбинат им. В.Грибанова», детская школа искусств, дом-интернат для престарелых и инвалидов.

История 
Муниципальное образование «город Красавино» образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В его состав кроме города Красавино вошли 6 деревень Красавинского сельсовета.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 1 город и 6 деревень.

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение «Красавино» на сайте администрации Великоустюгского района
 [mapp38.narod.ru/map1/index117.html Топографическая карта P-38-117,118_ Великий Устюг]

Муниципальные образования Великоустюгского района
Городские поселения Вологодской области